Сочи 1963 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина. Это был первый из мемориалов Чигорина, проведенных в Сочи.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР. Открытие турнира состоялось 31 мая 1963 года. Участвовали 6 советских шахматистов (3 гроссмейстера и 3 национальных мастера) и 6 представителей стран социалистического лагеря (2 гроссмейстера и 4 международных мастера).

Уверенную победу в турнире одержал международный гроссмейстер Л. А. Полугаевский. На протяжении всего турнира его преследовал экс-чемпион мира В. В. Смыслов, который отстал лишь за два тура до конца соревнования, неожиданно проиграв неровно выступавшему А. Н. Зайцеву.

Норму международного мастера выполнили советские мастера В. С. Антошин и Н. В. Крогиус, а также представитель Югославии Э. Букич, который в решающей партии победил А. Н. Зайцева, которому для выполнения нормы достаточно было сделать ничью. Зайцев получил лишь специальный приз за лучший результат против гроссмейстеров.

Турнирная таблица

Литература 
 Россия шахматная (Сборник партий) / Авт.-сост. А. З. Магергут. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1968. – С. 21–23.

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1963 год в шахматах
Спорт в России в 1963 году
1963 год в Краснодарском крае